La Hire kan syfta på:

 Étienne de Vignolles (1391–1443), en fransk militär
 Philippe de La Hire (1640–1718), en fransk matematiker och astronom